The Scaffold – gruppo musicale inglese
 The Scaffold – brano musicale di Elton John del 1969